Дюри ():
 Дюри (Па-де-Кале) — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Дюри (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Дюри (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.